Cette liste recense les éléments du parc de MF 01, matériel roulant de la Régie autonome des transports parisiens (RATP).

État du matériel

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Matériel roulant du métro de Paris
 Régie autonome des transports parisiens
 Île-de-France Mobilités

Liste de matériel roulant du métro de Paris